Scrivner ist der Familienname folgender Personen:

Errett P. Scrivner (1898–1978), US-amerikanischer Politiker
Lee Scrivner, US-amerikanischer Schriftsteller, Künstler, Songwriter und Musiker

Siehe auch:
Scrivener
Scribner